«Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» () — американский фэнтезийный фильм плаща и шпаги 2006 года и вторая картина из серии фильмов Пираты Карибского моря после «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» режиссёра Гора Вербински по сценарию Терри Россио и Тед Эллиот. Продюсером выступил Джерри Брукхаймер. По сюжету свадьба Уилла Тёрнера (Орландо Блум) и Элизабет Суонн (Кира Найтли) прерывается лордом Катлером Беккетом (Том Холландер), который требует от Тёрнера принести ему компас капитана Джека Воробья (Джонни Депп), в попытках найти сундук мертвеца. Воробей оказывается связан долгом с Дейви Джонсом (Билл Найи).

Два сиквела к фильму «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» были задуманы в 2004 году, в то время как Эллиот и Россио разрабатывали сюжетную линию, связывающую оба фильма. Съёмки проходили с февраля по сентябрь 2005 года и охватили такие места как Палос Вердес, Сент-Винсент и Гренадины, Доминика и Багамские острова, а также декорации, построенные Walt Disney Studios. Фильм снимался одновременно с третьей частью франшизы, «Пираты Карибского моря: На краю света».

«Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» был выпущен в США 7 июля 2006 года и получил смешанные отзывы. За первые три дня проката фильм заработал 136 млн долларов, установив рекорд по сборам за дебютный выходной в США и на тот момент являясь третьим и самым быстрым фильмом, преодолевшим рубеж в 1 миллиард долларов. На 2020 год картина занимает 35 место в списке самых кассовых фильмов всех времён, и в течение шести лет была самым кассовым фильмом, выпущенным Walt Disney Studios, до выхода «Мстителей». Фильм был номинирован на Оскар за лучшую работу художника-постановщика, лучший звуковой монтаж, лучший звук и выиграл премию за лучшие визуальные эффекты.

Сюжет 
Прямо перед свадьбой Элизабет Суонн и Уилла Тёрнера арестовывают солдаты Ост-Индской компании, которые вторглись на остров Ямайка и получили ордер на арест пары за то, что ранее они помогли бежать приговорённому к смерти пирату капитану Джеку Воробью. Этот арест — дело рук новоявленного лорда, Катлера Беккета — давнего врага Джека. Он лелеет мечту добыть волшебный компас Джека, который указывает путь к самому желанному, позволяя владельцу находить сокровища и всё, что угодно. Беккет размещает свои войска на острове и фактически устанавливает над ним контроль. Он оставляет Элизабет в тюрьме, а Уилла посылает на поиски Джека с уговором, что отпустит Элизабет и его в обмен на компас.

Джек тем временем добывает загадочную тряпицу с нарисованным на ней ключом из турецкой тюрьмы. Его цель — найти ключ и то, что он откроет.

Посреди ночи у пьяного Джека кончается ром, и он решает пойти в трюм за ещё одной бутылкой. В трюме своего корабля Джек неожиданно встречает «Прихлопа» Билла Тёрнера — своего бывшего матроса из команды «Жемчужины», а ныне матроса легендарного «Летучего Голландца» — корабля, обитающего между жизнью и смертью. Тот напоминает Джеку о долге перед капитаном «Голландца» Дэйви Джонсом. Джонс поднял со дна «Жемчужину» и даровал Джеку 13 лет капитанства на ней в обмен на столетнюю службу на «Летучем Голландце». Если Джек не выполнит условия клятвы и не будет сто лет служить Джонсу на «Голландце», Кракен — морское чудовище Джонса — отправит его на тот свет. Тёрнер оставляет Джеку «чёрную метку» и говорит, что чудовище уже в пути. Джек тут же спешит на сушу.

Уилл ищет Воробья и находит остров людоедов, у которого стоит «Жемчужина». Там на него нападают дикари-пелегосты, оглушают и собираются съесть. Будучи насильно притащенным в лагерь, Уилл видит там возглавляющего племя дикарей Джека. Пелегосты посчитали Джека богом в человеческом обличье и собираются убить и съесть его, чтобы высвободить божество.

В это время Элизабет с помощью отца сбегает из тюрьмы, под дулом пистолета заставляет Беккета подписать каперское свидетельство для Уилла, проникает на торговый корабль «Эдинбург» и переодевается матросом. С помощью трюка с «платьем призрака» она заставляет торговый корабль приплыть на Тортугу.

На остров пелегостов прибывают пираты Пинтел и Раджетти (Лысый и Одноглазый) из бывшей команды Барбоссы, которые собираются украсть «Чёрную жемчужину». Уилл вместе с командой Джека оказывается в костяных клетках, подвешенных посреди пропасти. Раскачав клетки (под командованием Уилла) они спасаются и убегают к кораблю. Джек пытается спастись самостоятельно, но его ловят пелегосты. Он сбегает опять и тоже добирается до корабля. Команда уплывает с острова (все, кроме пса Флаффи). Компас Воробья указывает путь к самому желанному, но Джек не знает точно, чего он хочет. Вместе с Уиллом и командой они направляются к гадалке Тиа Дальме. Она рассказывает им, что в сундуке Дэйви Джонса лежит его сердце, и тот, кто завладеет им, подчинит моря своей власти, будучи вправе командовать капитаном самого «Летучего Голландца». Ключ от сундука, изображённый на найденной Джеком тряпице, находится у самого Джонса.

Также Тиа указывает им нынешнее местонахождение «Голландца», а Джеку для защиты вручает банку с землёй, поскольку Джонс не может ступить на землю и может обитать только на море. Уилл отправляется на «Летучий Голландец», чтобы добыть ключ. Джонс оставляет его у себя как часть выкупа за душу Джека. Последний пытается втолковать Джонсу, что Уилл тянет на целых 3 души. Однако Джонс предлагает для освобождения от долга привести ещё 99 душ (вместе с Уиллом — 100) для службы на корабле за 3 дня, для чего Джек отправляется на Тортугу. Там он встречает опустившегося бывшего командора Норрингтона и Элизабет, которых берёт в свою команду. С помощью Элизабет Джек находит путь к сундуку с сердцем Дэйви Джонса и берёт на него курс.

Тем временем Уилл встречает на «Голландце» своего отца — «Прихлопа» Билла Тёрнера. Уилл хитростью узнаёт, где Джонс хранит ключ от сундука, и выкрадывает его. Он обещает отцу вернуться и спасти его, после чего доплывает до торгового корабля (на котором ранее была Элизабет). Но Джонс натравливает на него кракена, и тот разрушает торговое судно. Уиллу удаётся спастись, и он, скрываясь на борту «Голландца», плывёт на остров Креста — место, где хранится сундук. Джек, Элизабет, Норрингтон, Пинтел, Раджетти и команда «Чёрной жемчужины» также направляются туда. Добравшись, Уилл, Джек и Норрингтон устраивают сражение на шпагах из-за сундука и ключа.

В это время Пинтел и Раджетти уносят украденный сундук вглубь леса. Элизабет гонится за ними, но на них нападают чудовищные матросы Джонса, сошедшие на сушу. Пока идёт сражение, Джек вынимает из сундука сердце Джонса и кладёт его в банку, которую дала Тиа Дальма. Норрингтон находит и забирает сердце. Джек притворяется, будто сердце в сундуке, и оглушает веслом Уилла. Норрингтон для отвлечения забирает сундук с собой и убегает в лес. Джек и его команда плывут на «Жемчужине», но внезапно встречает «Голландца». На этот раз Джонс натравливает кракена на «Жемчужину». Джек, смалодушничав, сначала решает бежать, уплывает на шлюпке. Под командованием Уилла команда Джека ранит кракена в первый раз, но второй раз они не успевают атаковать. Джек, одумавшись, возвращается, вступает в сражение с кракеном и ранит чудовище.
 
Элизабет целует Джека и приковывает его к мачте, не давая покинуть корабль. Она рассчитывает, что, удовлетворившись смертью Джека и его судна, кракен даст спастись всем остальным выжившим на шлюпке. Сама Элизабет также садится в шлюпку. Кракен пожирает Джека и топит корабль. Джеймс Норрингтон приносит Беккету сердце Джонса, тем самым получая помилование и звание адмирала.

Тиа Дальма предлагает Уиллу, Элизабет и остальным отправиться на край света, чтобы спасти Джека из тайника Дэйви Джонса, куда он попал, будучи поглощённым кракеном. Для осуществления плана Дальма также оживляет убитого в первом фильме капитана Барбоссу.

Сцена после титров 
 
После титров идёт короткая сцена, в которой действие происходит на острове пелегостов. Во главе племени пелегостов теперь сидит собака Флаффи с костью, которая осталась на острове, когда Джек и его команда уплыли на корабле.

В ролях

В эпизодах 

 Дэвид Скофилд — Мёрсер
 Алекс Нортон — капитан Беллами
 Макс Бейкер — судовой казначей
 Стив Спирс — квартирмейстер
 Дэвид Стерн — кок
 Майкл Энрайт — матрос
 Лорен Махер — Скарлетт
 Ванесса Бранч — Жизель
 Сан Шелла — Лич
 Робби Джи — ловец креветок
 Люк де Вулфсон — испуганный моряк
 Деррик О’Коннор — старик
 Жорж Трилла
 Исраэль Адурамо — калека
 Джерри О’Брайен — ирландец
 Дермот Киней — Маккус
 Клайв Эшборн — Коленико
 Джон Босуолл — Виверн
 Уинстон Эллис — Палифико
 Кристофер Адамсон — боцман Джимми Легс
 Энди Беквит — Клакер
 Джонатан Линсли — Огилви
 Реджи Ли — Безголовый
 Барри Макэвой — Карратерс
 Марко Хан — тюремщик

Музыка

Бонусные треки

Награды и номинации 
Перечислены основные фильмы, награды и номинации. Полный список наград можно найти на IMDb.com

Награды

Номинации

DVD 
Выход состоялся 12 декабря 2006 года. Суммарная выручка от продаж на территории США составила 61,2 млн долларов.

Содержание дисков:

Диск 1:
 Смешные дубли
 Аудиокомментарий
Диск 2 (Дополнительные материалы):
 «Возвращение легенды: подготовка к съёмкам»
 «Все идёт по плану: достоверная история съёмок»
 «Из чего сделан Джек Воробей»
 «Мастера Клинка»
 «Знакомьтесь — Дейви Джонс. Анатомия легенды»
 «Кракен»
 «Новые сказки мертвецов: аттракцион Диснейленда»
 «Полёты в клетке из костей»
 «Джерри Брукхаймер: альбом продюсера»
 «Пираты на красном ковре: премьера фильма»

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт фильма 
 Официальный сайт фильма на русском языке 
 Как снимались «Пираты Карибского моря 2: Сундук мертвеца» на острове Доминика
 Пираты Карибского моря 2 — факты и киноляпы 

Сундук
Фильмы 2006 года
Фильмы-сиквелы
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» за лучшие визуальные эффекты
Фильмы, спродюсированные Джерри Брукхаймером
Фильмы о каннибализме
Фильмы США 2006 года
Фильмы по сценариям Теда Эллиота
Фильмы по сценариям Терри Россио